Capelense – abitanti di Capela (Alagoas)
Capelense – abitanti di Capela (Sergipe)
Capelense – abitanti di Capela de Santana
Capelense – abitanti di Capela do Alto Alegre
Capelense – abitanti di Capela do Alto